Жанна д’Арк, или Орлеанская дева (1412—1431) — национальная героиня Франции, католическая святая.

Музыка 
 «Жанна д’Арк» — опера Джузеппе Верди, 1845.
 «Орлеанская дева» — опера Петра Чайковского, 1879.
 «Жанна д’Арк» — рок-опера, 2003.

Литература 
 «Жанна д’Арк» — произведение Мориса Метерлинка.
 «Жанна д’Арк» () — произведение Марка Твена.

Кинематограф 
 Жанна д’Арк — фильм Жоржа Мельеса, 1900 год.
 Жанна д’Арк — фильм Виктора Флеминга, 1948 год.
 Жанна д’Арк — канадский телесериал Кристиана Дюгуай, 1999 год.
 Жанна д’Арк — фильм Люка Бессона, 1999 год.

Другие фильмы про Жанну д’Арк:
 Женщина Жанна — фильм Сесиля Б. де Милля, 1916 год.
 Страсти Жанны д’Арк — фильм Карла Теодора Дрейера, 1928 год.
 Волшебная жизнь Жанны Д'Арк, дочери Лотарингии () — фильм 1929 года.
 Жанна д’Арк на костре () — фильм Роберто Росселлини, 1954 год.
 Процесс Жанны Д'Арк () — фильм Робера Брессона, 1962 год.
 Жанна д'Арк. Власть и невинность () — телесериал 1989 года.
 Жанна-Дева — дилогия Жака Риветта, 1994 год:
 Жанна-Дева — Битвы ()
 Жанна-Дева — Тюрьмы ()

Живопись 
 «Жанна д’Арк» — картина французского художника Жюля Бастьен-Лепажа, написанная в 1879 году.
 «Жанна д’Арк» — картина английского художника-прерафаэлита Данте Габриэля Россетти, написанная в 1882 году.
 «Жанна д’Арк, целующая меч освобождения» — картина Данте Габриэля Россетти, написанная в 1863 году.

Прочее 
 «Жанна д’Арк» — тип крейсеров-вертолётоносцев во Франции.
 «Жанна д’Арк» — боевой броненосный крейсер французского флота начала XX века.
 «Жанна д’Арк» — футбольный клуб из Дакара, Сенегал.
  — футбольный клуб из Бамако, Мали.

См. также 
 Дарк